Константинопольский мирный договор 1700 года — заключён а между Русским царством и Турцией в Константинополе. Явился итогом Азовских походов Петра Первого.

Россия получала крепость Азов с прилегающей территорией и вновь построенными крепостями (Таганрог, Павловская, Миус) и освобождалась от ежегодной выплаты дани крымскому хану. Турции возвращалась занятая русскими войсками часть Поднепровья с мелкими турецкими крепостями, которые подлежали немедленному уничтожению. Стороны обязались не строить новых укреплений в пограничной полосе, не допускать вооружённых набегов. Турция должна была освободить русских пленных, а также предоставить России право на дипломатическое представительство в Константинополе на равных основаниях с другими державами. Договор обеспечил нейтралитет Турции и позволил Петру I вступить в Северную войну.

Заключённый на 30 лет договор соблюдался до ноября 1710 года, когда султан Ахмед III объявил войну Русскому царству.

Литература 

 
 Военный энциклопедический словарь. Москва, «ОНИКС 21 век», 2002.

Договоры по алфавиту
Международные договоры Русского царства
Международные договоры Османской империи
Русско-турецкая война (1686—1700)
Мирные договоры XVII века
1700 год
1700
Pax Ottomana